Kirtschig ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Kirtschig (* 1942), deutscher Fußballspieler (Torwart)
 Kurt Kirtschig (1928–2008), deutscher Bauingenieur